Ramesa (voornaam), een voornaam die veel door Hindoes wordt gedragen
 Ramesa (geslacht), een vlindergeslacht